Рик Хоффман (; род. 12 июня 1970, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский киноактёр, получивший известность благодаря роли Патрика Ван Дорна в сериале «Джейк вчера, сегодня, завтра» и благодаря роли Луиса Литта в сериале «Форс-мажоры».

Ранние годы 
Рик Хоффман родился в Нью-Йорке и вырос в Рослин Хайтс, Нью-Йорк. Окончив школу в Олд Уэстбери, поступил в Университет Аризоны. После окончания университета Хоффман переехал в Лос-Анджелес, чтобы начать свою актёрскую карьеру. Имеет еврейское происхождение.

Карьера 
Получил свою первую роль в фильме «Теория заговора» (1997). Играл в основном эпизодические роли, пока не получил главную роль Фредди Секера в сериале «Улица», для съёмок в котором актёр вернулся в Нью-Йорк. Его следующими ролями стали Терри Лумис в сериале «Филадельфия», Джерри Бест в «Шоу Берни Мака», Патрик Ван Дорн в телесериале «Джейк вчера, сегодня, завтра» и Чейз Чепмен в ситкоме «Кто такая Саманта?». Снимался в таких фильмах, как «Послезавтра», «Кровавая работа», «Хостел», «Сотовый» и «Приговорённые».

Личная жизнь 
Рик женат. В декабре 2014 года у него родился сын.

Фильмография

Примечания

Ссылки